Attambelos ist der Name folgender Personen:

 Attambelos I., Herrscher der Charakene
 Attambelos II., Herrscher der Charakene
 Attambelos III. ca. 37/38–44/45, Herrscher der Charakene
 Attambelos IV. 54/55–64/65, Herrscher der Charakene
 Attambelos V. 64/65–73/74, Herrscher der Charakene
 Attambelos VI. ca. 101/02–105/06, Herrscher der Charakene
 Attambelos VII., Herrscher der Charakene
 Attambelos VIII., Herrscher der Charakene